Desmet Ballestra is een in 1946 opgerichte multinational die industriële systemen, installaties en apparatuur, inclusief engineering, levert voor het verwerken en de productie van oliën, vetten, zepen, glycerine, surfactanten, detergenten, chemische, oleochemische producten en voeding voor dier en mens. Het bedrijf heeft een beperkt aantal grote klanten zoals Procter & Gamble en Unilever en is daarom verhoudingsgewijs minder bekend bij het grote publiek.

Geschiedenis en fusies 

Desmet werd door de ingenieur Jean-Albert De Smet opgericht in 1946 in Antwerpen (België); hij ontwierp en ontwikkelde het eerste en horizontale continu-proces voor het winnen van olie uit oliehoudende zaden.

De Smet was destijds de directeur van een oliefabriek in Antwerpen, de oliemolen. Hij besloot om een ingenieursbureau te openen en zo zijn gepatenteerde vinding op de markt te brengen. Het bedrijf en het bijbehorende assortiment voor het verwerken van oliehoudende producten groeiden snel.

In 1988 werd Rosedowns, een Engels bedrijf met persen als specialisatie dat in 1777 begon en momenteel gevestigd is in Kingston upon Hull, deel van De Smet.

In 2003 veranderde de naam van het bedrijf van "Extraction De Smet" in "De Smet Technologies & Services". Het verhuisde begin 2003 van Edegem naar Zaventem.

In december 2004 besloten De Smet Technologies & Services, Desmet Ballestra Oleo en het Italiaanse Ballestra om te gaan samenwerken. Ballestra, dat is opgericht in 1960, heeft als specialisatie industriële reinigingsmiddelen en chemicaliën in verband met het verwerken van olie. Ballestra is op zijn beurt gekoppeld aan Mazzoni, een bedrijf dat zich richt op engineering van installaties voor zepen. Deze samenwerking betekende voor de groep een grotere marktaandeel in de groeiende markt voor biodiesel.

Desmet Ballestra verwierf in 2007 een belang van 45% in de Franse groep Stolz (opgericht in 1952), die apparatuur produceert voor de agrarische sector zoals gesloten transportbanden en een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro had. Volgens de overeenkomst behield de familie Stolz een belang van 38%.

Sinds 2010 is Desmet Ballestra een strategische partner van Cavitation Technologies, Inc. (CTi), licentiehouder en distributeur van nanofiltratie.

In 2013 tekenden De Smet Ballestra en GEA Westfalia Separator een licentieovereenkomst voor het wereldwijd verhandelen van CTi Nano-reactor. Onder de nieuwe overeenkomst, heeft de GEA Westfalia Separator Group een exclusieve wereldwijde licentie CTi en Desmet Ballestra om systemen te integreren met betrekking tot nanofiltratie in raffinaderijen voor plantaardige olie en het verwerken van vloeibare oliën en vetten in de industrie.

Eigendom en verkoop 
Kort voordat De Smet Technologies met Ballestra samenging, eind 2004, werd deze voor 70% eigendom van een Amerikaanse privé-aandeelhouder, groep Lummus uit Georgia. Die deed zijn belangen van hand toen het bedrijf in juni 2007 in Frankrijk een overeenkomst tekende met Barclays Private Equity met een leveraged buyout-constructie voor meer dan de helft van de aandelen. In 2011 werd Barclays Private Equity uitgekocht door een aantal BPE-medewerkers, die de onafhankelijke investeringsmaatschappij Equistone Partners Europe Limited oprichtten. Dit leidde uiteindelijk ertoe dat eind 2011 aangekondigd werd dat Equistone Desmet Ballestra definitief zou verwerven.

In 2012 kreeg het bedrijf, doordat het niet goed op het wegvallen van de afzet in markt voor biobrandstoffen had geanticipeerd, een kapitaalinjectie van 15 miljoen cash van eigenaar Equistone, in combinatie met een herstructurering van de schulden van 28 miljoen euro door Bayside Capital.

Medio 2013 werd houdstermaatschappij Financière DsbG, die is opgericht in 2006 en gevestigd is in Parijs, eigenaar van Desmet Ballestra. Phillipe Bayet is eveneens voorzitter van deze maatschappij.

In maart 2015 werd bekend dat investeringsfonds Equistone bezig is met het voorbereiden van het verkopen van Desmet-Ballestra, in samenwerking met Messier Maris & Associés (Parijs). Dit volgde op de kapitaalinjectie en herstructurering (2012).

Het bedrijf 
Desmet heeft activiteiten ondernomen in Verenigde Staten, Mexico, Argentinië, Brazilië, Colombia, China, Singapore, Maleisië, België, Turkije, de Russische Federatie, Spanje, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië.

Desmet Ballestra biedt technologie-industrie van eetbare oliën en vetten, oppervlakteactieve stoffen, detergenten, biodiesel en glycerine. Op het gebied van vetten en oliën biedt het bedrijf een lijn van diensten en apparatuur, inbegrepen installaties voor het bewerken van zaden, mechanische afzuiging en oplosmiddelverwerking van oliën en vetten De innovaties die in jaren '10 van 21ste eeuw zijn ontwikkeld zijn onder andere persschroef voor continu-proces, desolventizatie, desodorisatie, fractionering, interesterificatie, droog ijs condensatie, MES en biodiesel.

Landbouwbedrijf
Ingenieursbureau
Industrie
Belgische multinational
Bedrijf met zetel in Vlaanderen
Economie in Zaventem